Darscheid steht für:

 Darscheid, eine Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel
 Darscheid (Hennef), ein Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg) 

Darscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Darscheid (1931–2004), deutscher Journalist